Used to Love – singolo di Keke Wyatt del 2001
 Used to Love – singolo di Martin Garrix e Dean Lewis del 2019